38-я параллель северной широты — воображаемая линия, проходящая по поверхности северного полушария Земли. Она пересекает Европу, Средиземное море, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан. По 38-ой параллели северной широты проходила граница между Северной и Южной Кореями до Корейской войны.

На этой широте солнце видно в течение 14 часов 48 минут во время летнего солнцестояния и 9 часов 32 минут во время зимнего солнцестояния.

Проходит через 
Начиная с нулевого меридиана на восток, 38-я параллель северной широты проходит через:
 {| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Примечания
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Средиземное море
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит к северу от острова Мареттимо,  (at )
|-
| 
! scope="row" | 
| Острова Леванцо и Сицилия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Средиземное море
| style="background:#b0e0e6;" | Мессинский пролив
|-
| 
! scope="row" | 
| Проходит через Реджо-ди-Калабрия (южные окрестности)
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Средиземное море
| style="background:#b0e0e6;" | Ионическое море — проход между островами Кефалония (at ) и Закинф (at ), 
|-
| 
! scope="row" | 
| Проходит через Афины (северные окрестности)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Эгейское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Острова Петалиои и Эвбея
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Эгейское море
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит к северу от острова Андрос (at ), 
|-
| 
! scope="row" | 
| Переход через Конью и Нигде
|-
| 
! scope="row" | 
| Проходит к югу от Тебриза
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Каспийское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Проходит чуть севернее Ашхабада
|-
| 
! scope="row" | 
|Проходит через город Денау (Сурхандарьинская область)
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Синьцзян  Цинхай  Ганьсу  Внутренняя Монголия  Нинся  Внутренняя Монголия  Шэньси − около 5 км  Внутренняя Монголия − около 14 ки  Шэньси  Шаньси — проходит к северу от Тайюаня  Хэбэй — проходя к югу от Шицзячжуана  Шаньдун
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Жёлтое море
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит к северу от острова Пэннёндо (at ), 
|-
| 
! scope="row" | 
| Полуостров Онджин — Хванхэ-Намдо
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Жёлтое море
| style="background:#b0e0e6;" | Бухта Онджин
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Хванхэ-Намдо проходит к северу от Кэсона
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Кёнгидо  Канвондо
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Японское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Остров Садо:— Префектура Ниигата
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Японское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Остров Хонсю:— Префектура Ниигата  Проходя к северу от города Ниигата— Префектура Ямагата— Префектура Мияги
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Калифорния Невада Юта Колорадо Канзас Миссури Иллинойс Индиана Кентукки Западная Вирджиния Вирджиния
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Чесапикский залив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Мэриленд Вирджиния
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит между островами Пико (at ) и Сан-Мигель (at ), Азорские острова, 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Округ Сетубал Округ Бежа
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Андалусия Эстремадура Андалусия Мурсийский Регион  Валенси́йское соо́бщество
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Средиземное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

Корея 

Япония управляла Корейским полуостровом между 1910 и 1945 годами. Когда Япония капитулировала в августе 1945 года, 38-я параллель была проведена как граница между советской и американской оккупационными зонами. Эта параллель делит Корейский полуостров примерно посередине. В 1948 году эта параллель стала границей между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея), которые претендуют на то, чтобы быть правительством всей Кореи. 25 июня 1950 года, после серии трансграничных рейдов и перестрелок с северной и южной сторон, северокорейская армия пересекла параллель и вторглась в Южную Корею. Это вызвало резолюцию Организации Объединённых Наций против агрессии и Корейской войны, в которой войска Организации Объединённых Наций (в основном американцы) помогали защищать Южную Корею.

После подписания соглашения о перемирии 27 июля 1953 года была установлена новая линия, разделяющая Северную Корею и Южную Корею. Эта военная демаркационная линия окружена демилитаризованной зоной. Демаркационная линия пересекает 38-ю параллель с юго-запада на северо-восток. Демаркационную линию часто путают с 38-й параллелью, но, как видно на изображении карты, это не одно и то же.

См. также 
 37-я параллель северной широты
 39-я параллель северной широты

Примечания 

Широта